Kordić ist der Familienname folgender Personen:

 Ante Kordić (* 1992), kroatischer Fußballspieler
 Dan Kordic (* 1971), kanadischer Eishockeyspieler
 John Kordic (1965–1992), kanadischer Eishockeyspieler
 Krešimir Kordić (* 1981), bosnischer Fußballspieler
 Martin Kordić (* 1983), deutscher Schriftsteller
 Snježana Kordić (* 1964), kroatische Sprachwissenschaftlerin
 Stefan Kordic (* 2005), österreichischer Fußballspieler
 Tina Kordić (* 1972), österreichische Pianistin und Klavierpädagogin